Polle steht für:

 eine Bezeichnung für hochwertiges Haschisch
 eine Bauerschaft bei Haselünne
 eine Bauerschaft bei Estringen, Stadt Lingen (Ems)
 Polle, ein Flecken im Landkreis Holzminden
 Polle (Insel), eine pazifische Insel in Mikronesien
 Pollen, eine Bezeichnung für Blütenstaub

Polle ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Ratte-Polle (* 1974), deutsche Schauspielerin
 Johannes von Polle, Domherr in verschiedenen Bistümern
 Michael Polle (* 1979), deutscher Film- und Fernsehproduzent
 Rolf Polle (* 1948), deutscher Politiker (SPD), MdHB

Siehe auch:
 Auf dem Polle
 Pole
 Poll